Tilbury bezeichnet:

Orte:

 eine Stadt in England, siehe Tilbury
 eine Stadt in Ontario, siehe Tilbury (Ontario)

Personen:

 Adela Tilbury (* 1945), britische Popsängerin
 Craig Van Tilbury (1957–2010), US-amerikanischer Schachspieler
 John Tilbury (* 1936), britischer Pianist und Komponist
 Kavin Gilder-Tilbury (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Zeffie Tilbury (1863–1950), britische Schauspielerin

Außerdem:

 Kutsche, siehe Stanhope (Fuhrwerk)
 Tilbury (Automarke), ehemalige französische Automarke, hergestellt durch verschiedene Automobilhersteller